L'équipe du Mozambique de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs mozambicains. Elle est placée sous l'égide de la Fédération du Mozambique de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres

Notes et références

Liens externes 

Mozambique
Basket-ball au Mozambique
Basket-ball